Павел Иванович Петрунин (1895 — 18 февраля 1938, Ленинград, РСФСР) — советский военный и партийный деятель, первый секретарь Псковского окружкома ВКП(б) (1935—1937).

Биография 
Участник Первой мировой войны. Воевал на Юго-Западном фронте, был контужен, после лазарета направлен в команду связи Особой армии, сблизился с большевиками, на 1-м армейском съезде солдатских депутатов в Луцке вступил в РСДРП.

Член РСДРП(б) с августа 1917 г.

С 1918 г. — в Красной Армии, воевал против Юденича, на польском фронте. Делегат съезда РКП(б), участник подавления Кронштадтского мятежа (1921).

В дальнейшем на различных должностях в Красной Армии: начальник отдела Политуправления Московского Военного округа, помощник командира и комиссара корпуса.

В 1932 г. — слушатель Курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б).

В 1932—1934 гг. — начальник политического отдела машинно-тракторной станции. В 1934—1935 гг. — заместитель начальника Политического управления машинно-тракторных станций Народного комиссариата земледелия СССР.

В 1935—1937 гг. — первый секретарь Псковского окружного комитета ВКП(б).

Избирался делегатом XI, XII, XVI и XVII съездов ВКП(б).

Арестован 1 ноября 1937 г. 18 февраля 1938 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР по обвинению ст.58-7-11 УК РСФСР приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован 15 сентября 1956 г.

Источники 

 Псковский биографический словарь. Под общ. ред. В. Н. Лещикова. Псков, ПГПИ, 2002
 http://lists.memo.ru/d26/f231.htm 

Первые секретари Псковского окружкома ВКП(б)
Делегаты XI съезда ВКП(б)
Делегаты XII съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Казнённые в 1938 году
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР